Пало Соло има више значења:

 Пало Соло (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пало Соло (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пало Соло (Сан Хулијан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пало Соло (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пало Соло (Сан Мигел Текистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пало Соло (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пало Соло (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пало Соло (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пало Соло (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику